Бро́гдон () — английская фамилия. Известные носители:
 Брогдон, Синди (род. 1957) — американская баскетболистка, обладательница серебряной медали Летних Олимпийских игр 1976.
 Брогдон, Малкольм (род. 1992) — американский баскетболист.